Combinació o coeficient binomial, en combinatòria coeficient de qualsevol dels termes del polinomi que resulta de desenvolupar el binomi de Newton 
 Combinació lineal, en àlgebra
 Combinació química
 Combinació (escacs), tema tàctic en escacs
 Combinació (indumentària), una peça de roba interior femenina de cos sencer.